Гружа може да се отнася за:

 Гружа (река) в Сърбия
 Гружа (регион) в Сърбия